Статична електрика
 ESD (ген)
 Enlightened Sound Daemon